Marevo (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH
Marevo (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH